Церковь Воскресéния Христова (Воскресéнская церковь) — православный храм на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, у входа на Смоленском кладбище. Принадлежит Санкт-Петербургской епархии, приписан к Смоленской церкви. Храм стилизован под московское барокко. Построен в 1903 году, действовал до 1930 года, после чего был закрыт и использовался под различные хозяйственные нужды до 1991 года. С 1991 года и по настоящее время восстанавливается. Открыт по воскресеньям, а также по субботам и праздничным дням.

История 
В 1857 году на Смоленском православном кладбище, в связи с его расширением, было решено построить Успенскую церковь, третью по счёту. Её проект составил архитектор Давид Гримм в византийском стиле в подражание Софийскому собору в Константинополе. Проект был утверждён только в 1884 году, однако деньги на строительство собрать не удалось. Через пятнадцать лет архитектор В. А. Демяновский составил новый проект церкви, причём она уже называлась Воскресенской и решена в совсем нехарактерном для того времени стиле нарышкинского барокко — конца XVII и начала XVIII столетий. Проект был утверждён и церковь была заложена 16 июня 1901 года на месте двухэтажного деревянного дома, где много лет помещалась кухмистерская, посетители которой, поминая своих родных и знакомых, нередко нарушали тишину «непристойными воплями и беспорядочным поведением».

Чин основания храма совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Высокопреосвященный Антоний, которому сослужили архимандрит Антонин, кафедральный протоиерей И. А. Соболев, благочинный протоиерей А. И. Хойнацкий, протоиерей А. И. Исполатов, настоятель местной Смоленской кладбищенской церкви протоиерей А. И. Сперанский и весь причт, при пении Александро-Невского Владычного хора.

В состав строительной комиссии под председательством настоятеля Смоленской церкви протоиерея А. И. Сперанского вошли члены причта, церковный староста М. Ф. Крутиков, архитектор В. А. Демяновский, совещательный член профессор Академии художеств архитектор Михаил Преображенский; подрядчиками строительных работ были гражданские инженеры Я. Я. Брусов и М. А. Евментьев; стоимость работ по постройке и оборудованию храма дошла до 200 тыс. рублей.

16 июня 1903 года епископом Гдовским Константином (Булычёвым) был освящён правый боковой придел во имя иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали».

30 июня 1903 года епископом Нарвским Антонином (Грановским) был освящён левый придел во имя Всех Святых.

2 мая 1904 года в Неделю о слепом был освящён и главный престол в честь Воскресения Христова. Его украшал золочёный резной барочный иконостас с мозаичными образами по эскизам художника Виктора Васнецова. Чин освящения храма, как и ранее чин его основания, совершил митрополит Антоний в сослужении епископа Ямбургского преосвященнейшего Сергия, наместника лавры архимандрита Корнилия и ризничего архимандрита Гедеона, благочинного протоиерея П. П. Виноградова, настоятеля протоиерея А. И. Сперанского, архидиакона Иоанна и местного причта при пении Александро-Невского Владычного хора. Храм был заполнен молящимися, как и площадки вокруг него; на богослужении присутствовали градоначальник генерал-лейтенант Иван Фуллон, вице-адмирал Владимир Верховский, почётная попечительница Ксениинского Дома трудолюбия княгиня Н. А. Барятинская, графиня Е. П. Гейден и другие.

Церковь представляет собой неоштукатуренное здание из красного кирпича и имеет форму корабля, его венчали три купола. Три придела внутри разделены глухими перегородками и по сути являются изолированными церквями. Углы фасада украшены по горизонтали белыми полосками, окна украшены лепниной в русском стиле.

10 августа 1921 года в Воскресенской церкви отпевали Александра Блока. В январе 1930 года Воскресенская церковь была закрыта и переделана под общежитие. Церковные ценности и внутреннее убранство были уничтожены. Все три купола утрачены. В 1977 году в здании храма была обустроена насосная станция. В ходе работ были сломаны своды в подвале и сделаны металлические конструкции. В 1989 году работы были остановлены.

В 1991 году церковь возвращена Санкт-Петербургской епархии в руинах. Началось восстановление храма. В первой половине 2010-х годов восстановлены купола. К 2016 году бетонный строительный забор заменён металлической решёткой.

Усыпальница 
В подвале храма были устроены склепы для захоронений на 176 мест, расположенных в два яруса. Подпол над усыпальницей постоянно проветривался за счёт наружного воздуха, который на выходе по воздуховодам собирался к двум вытяжным электрическим вентиляторам.

Далее приводится список погребённых в храме, составленный по работе В. И. Саитова. Добавлен М. М. Стасюлевич, который у Саитова не упоминается.

 Антонов, Владимир Матвеевич, сын генерал-майора Антонова М. А., р. 19 октября 1881, ск. 18 августа 1903.
 Антонов, Матвей Антонович, военный инженер, генерал-майор, р. 25 марта 1834, ск. 26 января 1909. Жена: Александра Дорофеевна, р. 28 февраля 1849, ск. 30 августа 1905.
 Косинский, Павел Дмитриевич, инженер-генерал, р. 2 января 1827, ск. 8 августа 1908.
 Лебедева, Юлия Александровна, урожд. Рейх, жена М. А. Лебедева; р. 26 июня 1858, ск. 20 апреля 1908.
 Лебедев, Михаил Алексеевич, почетный лейб-медик Двора Его Императорского Величества, доктор медицины, главный почетный член Покровской Общины, р. 16 октября 1845, ск. 20 апреля 1907.
 Лифлянд, Петр Михайлович, ст. сов., р. 25 мая 1828, ск. 30 октября 1905.
 Новинский, Александр Владимирович, пот. поч. гражданин ск. 11 мая 1908, на 55 г.
 Новинский, Александр Иванович, С.-Петербургский купец, ск. 19 февраля, 1856, на 68 г.
 Новинский, Владимир Александрович, коммерции советник, ск. 25 сентября 1908, на 79 г. Жена: Вера Антоновна ск. 1 января 1907, на 72 г.
 Новинский, Николай Владимирович, капитан л.-гв. Семеновского полка, ск. 23 декабря 1903, на 45 г.
 Огарев, Илья Федорович, генерал-майор, ск. 25 января 1890.
 Огарев, Михаил Ильич, ротмистр 18-го драгунского Клястицкого полка, сын И. Ф. Огарева; ск. 19 марта 1899.
 Папкова, Елена Яковлевна, ск. 15 июня 1903, в воскресенье. Погребена 12 октября 1903. С А. А. Папковым.
 Папков, Александр Адрианович, ск. 6 января 1860. Погребен 12 октября 1903. С Е. Я. Папковой.
 Сперанский, Алексей Иоаннович, протоиерей, строитель этого храма и настоятель; ск. 27 января 1906.
 Стасюлевич, Михаил Матвеевич (1826—1911) — русский историк и публицист, редактор журнала «Вестник Европы».
 Фесенко, Павел Осипович, р. 30 декабря 1849, ск. 26 мая 1906.
 Чистяков, Михаил Андреевич, доктор медицины, ск. 1 января 1909.
 Шляков, Павел Александрович, коммерции советник, ск. в Ментоне 20 января 1909. Погребен 2 февраля.

Галерея

Примечания

Литература 
 

 

 Колышев А. Л. Храм у святых ворот Смоленского кладбища. СПб, 1997, 72 с.

Ссылки 
 Воскресенская церковь в Народном каталоге православной архитектуры

Храмы Василеостровского благочиния
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Храмы, построенные в 1903 году
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в Санкт-Петербурге